La Coppa delle nazioni africane 2000 fu la 22ª edizione della Coppa delle nazioni africane, il campionato di calcio dell'Africa (CAF).

L'edizione ha visto il successo del Camerun, alla sua terza affermazione, dopo la vittoria ai rigori contro la favorita Nigeria.

Stadi

Partecipanti

Fase finale

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º-4º posto

Finale

Classifica marcatori 
5 goal
  Shaun Bartlett

4 goal
  Samuel Eto'o
  Patrick Mboma

3 goal
  Hossam Hassan
  Julius Aghahowa
  Jay-Jay Okocha
  Marc-Vivien Foé

2 goal
  Abdelhafid Tasfaout
  Ousmane Sanou
  Kwame Ayew
  Tijjani Babangida
  Victor Ikpeba
  Henri Camara
  Siyabonga Nomvete
  Ali Zitouni

1 goal
  Billel Dziri
  Farid Ghazi
  Fawzi Moussouni
  Ismaël Koudou
  Alassane Ouédraogo
  Raymond Kalla
  Tchiressoua Guel
  Bonaventure Kalou
  Donald-Olivier Sié
  Abdel Haleem Ali
  Yasser Radwan
  Hany Ramzy
  Ahmed Salah Hosny
  Bruno Mbanagoye
  Chiva Nzigou
  Otto Addo
  Salaheddine Bassir
  Raphael Chukwu
  Finidi George
  Khalilou Fadiga
  Salif Keita
  Abdoulaye Mbaye
  Pape Sarr
  Dumisa Ngobe
  Lantame Ouadja
  Massamasso Tchangai
  Walid Azaiez
  Khaled Badra
  Radhi Jaïdi
  Adel Sellimi
  Kalusha Bwalya
  Laughter Chilembi
  Dennis Lota

Note